Подуріле () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Кіождень.
 Подуріле () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Дражна.